Härtetest ist der Name folgender Filme:

 Härtetest (1978), Fernsehfilm der DEFA
 Härtetest (1998), deutsche Filmkomödie

Siehe auch:

 HaerteTest, englischsprachiger YouTube-Kanal